Góra Czarownic (film 2009)
 Ucieczka na Górę Czarownic – ujednoznacznienie